Подсед — многозначное понятие:
 Подсед (спорт.) — элемент классических тяжелоатлетических упражнений, который выполняется после подрыва и заключается в смещении туловища вниз и подаче его под штангу.
 Подсед (сель.-хоз.) — побеги хлебных злаков, которые отстают в развитии от остальных растений данной культуры, и из-за этого не дающие зерна.
 Подсед — короткий пуховой волос, остающийся во время выделки шкур животных после состригания с них длинного волоса.
 Подсед (мокрец) — воспалительное заболевание кожи (дерматит) у лошадей, которое развивается на задней или боковой части лошадиных бабок.

Примечания